Turks handbalteam (mannen)
 Turks handbalteam (vrouwen)